Marmeleira (Mortágua), een plaats in de Portugese gemeente Mortágua
 Marmeleira (Rio Maior), een plaats in de Portugese gemeente Rio Maior